Con el nombre de Zoológico de Córdoba se denomina a algunos parques zoológicos en el mundo; estos son:
  
 el Centro de Conservación Zoo Córdoba, en la provincia de Córdoba, en España;
 el Zoológico de Córdoba, el zoológico de la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, en la Argentina.